św. Jadwiga Andegaweńska (1373/74-1399) – król Polski
 św. Jadwiga Śląska (Jadwiga z Andechs) (ok. 1178-1243) – księżna śląska